Луїс ( від ) — прізвище та чоловіче ім'я, аналог імені Людовик.

 Відомі особистості
 Луїс I (1707—1724) — король Іспанії з 15 січня по 31 серпня 1724, старший син Філіпа V від першого шлюбу. Перший Бурбон, що народився в Іспанії.
 Роберт Луїс Стівенсон (1850—1894) — шотландський письменник, автор роману «Острів скарбів»
 Спиридон Луїс
 Джо Луїс

Див. також 

 Луї
 Луїш
 Льюїс

імена